Летние И́гры до́брой во́ли 1994 года () — третьи по счёту Игры доброй воли, проходившие в Санкт-Петербурге с 23 июля по 7 августа 1994 года. В рамках игр проходили состязания в 24 видах спорта.

Подготовка игр 
Для подготовки игр был создан оргкомитет (, SPOC). Была произведена реконструкция спортивных объектов, улучшена инфраструктура. Спонсорами игр стали 30 международных и 22 российских компании.

Оргкомитетом был разработан талисман игр — котёнок Петя.

Ход игр 
23 июля 1994 года на стадионе имени С. М. Кирова состоялась церемония открытия, на которой тогдашний президент России Борис Ельцин объявил игры открытыми.

Спортивные делегации России и США включали по 350 участников. Среди представителей других государств для участия в играх были выбраны шесть лучших спортсменов или команд в каждом из видов спорта, входивших в программу соревнований. Спортсмены России завоевали наибольшее число медалей — 171, в том числе 68 золотых, 50 серебряных и 53 бронзовые; спортсмены США — 119 медалей, в том числе 37 золотых, 39 серебряных и 43 бронзовые.                                                                                                                                                                                                              

В ходе игр было установлено несколько мировых рекордов: среди тяжелоатлетов россиянин Сергей Сырцов установил три высших достижения в весе до 99 кг (в рывке, толчке и общем зачёте), а на счету Андрея Чемеркина два рекорда в супертяжёлом весе, установленные в рывке и толчке. Больше всего медалей на играх завоевал Алексей Немов, на счету которого четыре золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда. Американский пловец Мелвин Стюарт и его соотечественница легкоатлетка Джекки Джойнер-Керси стали обладателями золотых медалей третьих по счёту Игр доброй воли подряд.

На церемонии закрытия игр скипетр Игр доброй воли был передан Марио Куомо — губернатору штата Нью-Йорк, где должны были пройти следующие игры.

В день закрытия игр сборная России по футболу сыграла на стадионе имени Кирова матч против сборной мира, победив со счётом 2:1.

Трансляции игр 
Мероприятия игр 1994 года транслировались в 129 странах мира, что стало рекордом Игр доброй воли.

Примечания

Ссылки
 

Спорт в России в 1994 году
1994 год в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Июль 1994 года
Август 1994 года